Il Campionato iraniano di scacchi si gioca annualmente in Iran dal 1956 per determinare il campione nazionale di scacchi.

Non venne disputato nel 1979, per la Rivoluzione iraniana in corso,  e dal 1982 al 1989, quando gli scacchi erano proibiti in Iran.

Albo d'oro dei vincitori

{| class="sortable wikitable"
! # !! Gregoriano !! Iraniano !! Vincitore
|-
| 1 || 1955/1956||1334||Yousof Safvat
|-
| 2 || 1956/1957||1335||Yousof Safvat
|-
| 3 || 1957/1958||1336||Yousof Safvat
|-
| 4 || 1958/1959||1337||Houshang Mashian
|-
| 5 || 1959/1960||1338||Yousof Safvat
|-
| 6 || 1960/1961||1339||Robert Lalazarian
|-
| 7 || 1961/1962||1340||Touraj Ebrahimi
|-
| 8 || 1962/1963||1341||Morteza Hemmasian
|-
| 9 || 1963/1964||1342||Mansour Jelveh
|-
| 10 || 1964/1965||1343||Keikhosro Kahyaei
|-
| 11 || 1966/1967||1345||Mohammad Hossein Farboud
|-
| 12 || 1967/1968||1346||Mohammad Hossein Farboud
|-
| 13 || 1968/1969||1347||Nasser Hemmasi
|-
| 14 || 1969/1970||1348||Nasser Hemmasi
|-
| 15 || 1970/1971||1349||Nasser Hemmasi   Morteza Hemmasian
|-
| 16 || 1971/1972||1350||Khosro Harandi
|-
| 17 || 1973/1974||1352||Mehrshad Sharif
|-
| 18 || 1974/1975||1353||Mehrshad Sharif
|-
| 19 || 1975/1976||1354||Mehrshad Sharif
|-
| 20 || 1976/1977||1355||Mehrshad Sharif
|-
| 21 || 1977/1978||1356||Khosro Harandi
|-
||    ||    1979||  - - - non disputato - - -
|-
| 22 || 1979/1980||1358||Mehrshad Sharif
|-
| 23 || 1980/1981||1359||Mehrshad Sharif
|-
|  || 1982/89  ||  - - - non disputato - - -
|-
| 24 || 1990/1991||1369||Khosro Harandi
|-
| 25 || 1991/1992||1370||Hadi Momeni
|-
| 26 || 1992/1993||1371||Hossein Aryanejad
|-
| 27 || 1993/1994||1372||Hadi Momeni
|-
| 28 || 1994/1995||1373||Esmaeil Safarzadeh
|-
| 29 || 1995/1996||1374||Hossein Aryanejad
|-
| 30 || 1996/1997||1375||Mohammad Deljou
|-
| 31 || 1997/1998||1376||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 32 || 1998/1999||1377||Hassan Abbasifar
|-
| 33 || 1999/2000||1378||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 34 || 2000/2001||1379||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 35 || 2001/2002||1380||Elshan Moradi
|-
| 36 || 2002/2003||1381||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 37 || 2003/2004||1382||Mohsen Ghorbani
|-
| 38 || 2004/2005||1383||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 39 || 2005/2006||1384||Morteza Mahjoub
|-
| 40 || 2006/2007||1385||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 41 || 2007/2008||1386||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 42 || 2008/2009||1387||Morteza Mahjoub
|-
| 43 || 2009/2010||1388||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 44 || 2010/2011||1389||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 45 || 2011/2012||1390||Ehsan Ghaem-Maghami  Asghar Golizadeh
|-
| 46 || 2012/2013||1391||Asghar Golizadeh
|-
| 47 || 2013/2014||1392||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 48 || 2014/2015||1393|| Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 49 || 2015/2016||1394|| Alireza Firouzja
|-
| 50 || 2016/2017||1395|| Parham Maghsoodloo
|-
| 51 || 2017/2018||1396|| Parham Maghsoodloo
|-
| 52 || 2018/2019||1397|| Alireza Firouzja
|-
| 53 || 2019/2020||1398||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 54 || 2020/2021||1399||Parham Maghsoodloo
|}

Note

Collegamenti esterni
  Iranian Chess Championship 2008, su chessbase.com
  Iranian Chess News 2004, su iranianchess.ir

Iran